

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Willik“ beginnt.

Willik 



Willike 
 Willikens, Ben (* 1939), deutscher Maler
 Willikens, Dietrich (1915–2004), deutscher Generalleutnant der Bundeswehr sowie Bundesgeschäftsführer der Johanniter-Unfall-Hilfe
 Willikens, Hans (* 1880), deutscher Offizier und Landrat
 Willikens, Werner (1893–1961), deutscher Politiker (NSDAP), MdR

Williko 
 Willikonsky, Ariane (* 1966), deutsche Logopädin und Sprecherzieherin
 Willikonsky, Birgit (* 1950), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin